Il singolare  dello  Serbia Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Novak Đoković ha battuto in finale Łukasz Kubot 6–3, 7–60.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Novak Đoković (campione)
  Ivo Karlović (semifinali)
  Igor' Andreev (secondo turno)
  Andreas Seppi (semifinali)

 Viktor Troicki (quarti di finale)
 Ivan Ljubičić (secondo turno)
 Arnaud Clément (secondo turno)
 Christophe Rochus (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Serbia Open 2009
ATP World Tour 2009